Hvide steht für:

 Hvide (Adelsgeschlecht), ein dänisches Adelsgeschlecht 

Hvide ist der Familienname folgender Personen:
 
 Stig Andersen Hvide d. Ä. († 1293), dänischer Marschall

Siehe auch:

 Hvide Sande